SG Hamburg steht für:

 Sozialgericht Hamburg
 Schwimmgemeinschaft Hamburg, ein Schwimmverein